Henri Nallet (1939) – politico francese
 Jean-Claude Nallet (1947) – ex ostacolista e velocista francese
 Lionel Nallet (1976) – rugbista a 15 francese